Scharka steht für:

 die botanische Scharka-Krankheit
 Šárecký potok, ein Bach bei Prag 
 Scharka (Irpin), ein linksseitiger Nebenfluss des Irpin
 Jelisaweta Scharka (* 1992), ukrainische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Šárka
 Szarka